Puchar Rumunii 2008/2009 w piłce nożnej to cykliczne rozgrywki piłkarskie odbywające się systemem pucharowym wśród drużyn pochodzących z Rumunii. Obecna edycja 2008/2009 jest 76 od czasu powstania rozgrywek. Rozgrywki zaplanowano od 30 lipca 2008 do 13 czerwca 2009. Obrońcą Pucharu Rumunii była drużyna .

1/32 finału 
W 1/32 finału, do rozgrywek dołącza 18 drużyn z Liga I. Drużyny te zostają rozstawione w losowaniu. (Oznaczono je literą s)

 Terminarz
 1/32 finału rozegrano 14, 15 i 16 października 2008.
 1/16 finału rozegrano 12 listopada 2008.
 Ćwierćfinały rozegrano 14 oraz 15 kwietnia 2009.
 Półfinały rozegrano 28 oraz 29 kwietnia 2009.
 Finał zaplanowano na 13 czerwca 2009.

1/16 finału 

|}

1/8 finału 

|}

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Linki zewnętrzne 
  

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Puchar Rumunii w piłce nożnej
2008 w Rumunii
2009 w Rumunii